Jan Pelc – czeski pisarz
 Janusz Pelc – historyk literatury
 Janusz Pelc – programista
 Jerzy Pelc – filozof

Polskie nazwiska